Als Vorschweißbördel bezeichnet man:
 einen Bördel, an welchen ein Bauteil durch Schweißen befestigt wird.
 in der Rohrleitungstechnik einen Gegenstand in Verbindung mit Losflanschen.